Пожарки:

Россия 
 Пожарки — хутор в Устюженском районе Вологодской области.
 Пожарки — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Пожарки — село в Сергачском районе Нижегородской области.

Белоруссия 
 Пожарки — деревня в Брагинском районе Гомельской области.
 Пожарки — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Пожарки — село в Рожищенском районе Волынской области.

См. также 
 Кочко-Пожарки